Еміграція (від лат.) — виселення, переселення.

Еміграція — будь-яке переміщення з місця, що вважається звичайним, в інше, яке розуміється як випадкове, незвичне або нове.

 Еміграція (переселення)
 Сукупність емігрантів — переселенців звідкись, що живуть в одній країні. Близьке до поняття діаспора.
 те саме, що й діапедез.

Примітки